Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Kansas 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Greer Stevens 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Billie Jean King (primo turno)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

 Virginia Wade (semifinali)
 Sue Barker (semifinali)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Greer Stevens (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Kansas 1980